Landberg steht für:
 Landberg, Berg im Tharandter Wald und im Erzgebirge, Sachsen
 Verwaltungsverband Landberg, nach dem Berg benannter ehemaliger Verwaltungsverband in Sachsen
 Landberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Landberg ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Landberg, bürgerlich Kevin Kraus (* 1980), deutscher Synchronsprecher, Schauspieler und Musicalsänger
 Stefan Landberg (* 1970), schwedischer ehemaliger Fußballspieler
 Sven Landberg (1888–1962), schwedischer Turner

Siehe auch:
 Land der Berge
 Landberk
 Landenberg
 Landsberg (Begriffsklärung)
 Land-Gletscher